Alfilericos puede referirse a:

El nombre común de la planta Erodium cicutarium.
El nombre común de la planta Erodium malacoides.
El nombre común de la planta Geranium molle.
El nombre común de la planta Herniaria cinerea.